Gertjan Mulder (Naarden, 30 augustus 1963) is een Nederlands bestuurder. Hij was tot 6 december 2012 Algemeen Directeur van de Boeddhistische Omroep Stichting en was tot 2011 tevens vertegenwoordiger van de 2.42-omroepen binnen het College van Omroepen van de Publieke Omroep. Daarnaast is hij algemeen bestuurder van de Boeddhistische Zendende Instantie.

Na zijn studie Commerciële Economie aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Utrecht begon hij in de Reclame waar hij in diverse uitvoerende, strategische en leidinggevende functies werkte, onder meer in Hongkong. Die kennis van kennis van marketing- en reclametechnieken bracht hij later naar het domein van (boeddhistische) zin- en betekenisgeving en andersom zin- en betekenisgeving naar het zakelijke domein.
Zijn boeddhistische training ontving hij in de zen boeddhistische traditie van onder meer Taizan Maezumi Roshi en Genpo Roshi.

Nederlands bestuurder
Zen